Паль — многозначный термин.

Фамилия 
 Паль, Александр Владимирович (род. 1988) — российский актёр.
 Паль, Карл Яковлевич (1845—1910) — российский промышленный и общественный деятель.
 Паль, Роберт Васильевич (род. 1938) — российский писатель, поэт и переводчик.
 Паль, Юрген (род. 1956) — немецкий футболист, вратарь.

Топоним 
 Паль — деревня в Андорре.
 Паль — село, Осинский район, Пермский край, Россия.
 Большая Паль —  река в Осинском районе Пермского края.

См. также 
 Палль
 Пал